Еміліо Кастелар, Еміліо Кастелар-і-Ріполл (ісп. Emilio Castelar y Ripoll; 7 вересня 1832 — 25 травня 1899) — іспанський державний діяч, письменник, президент Першої республіки.
 Кастелар-Гуїдобоно, Кастеллар-Гуїдобоно, Кастеллар-Ґуїдобоно (італ. Castellar Guidobono) — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія. 
 Ле-Кастелар-Мелан, Ле-Кастелла́р-Мела́н (фр. Le Castellard-Mélan) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.
 Кастелар, Кастелла́р (фр. Castellar) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. 
 Кастеллар (провінція Кунео), Кастелар (провінція Кунео), Кастеллар (італ. Castellar, п'єм. Castlar) — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео. 
 Кастелларе-ді-Казінка, Кастелар-ді-Казенка, Кастелларе́-ді-Казінка́ (фр. Castellare-di-Casinca) — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика. 
 Кастелларе-ді-Меркуріо, Кастелар-ді-Меркюрйо, Кастелларе́-ді-Меркуріо́ (фр. Castellare-di-Mercurio) — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика.